Grimmer peut désigner :

Personnalités portant ce nom 

 Abel Grimmer (c. 1570  c. 1620), a Flemish painter
 Adam Grimmer (?  1596/8), peintre allemand
  (1826  1887), avocat et homme politique canadien
 Gerhard Grimmer (1943  ), sportif allemand
  (born 1994), footballeur écossais
 Jacob Grimmer (1519/25  1590), peintre flamand
 Jean-Gotthard Grimmer (1749  1820), député français
  (born 1944), danseuse de ballet américain
 Robert Watson Grimmer (1866  1948), homme politique canadien
  (1858  ?), avocat et homme politique canadien

Toponyme 
 Grimmer, paroisse et DSL du Nouveau-Brunswick

Voir aussi 
 Grümmer (Grummer)

Patronyme germanique
Patronyme anglais
Patronyme néerlandais
Patronyme allemand